|-
| 142201 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142202 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142203 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142204 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142205 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142206 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142207 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142208 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142209 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142210 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142211 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142212 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142213 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142214 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142215 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142216 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142217 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142218 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142219 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142220 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142221 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142222 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142223 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142224 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142225 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142226 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142227 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142228 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142229 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142230 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142231 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142232 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142233 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142234 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142235 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142236 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142237 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142238 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142239 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142240 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142241 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142242 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142243 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142244 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142245 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142246 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142247 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142248 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142249 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142250 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142251 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142252 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142253 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142254 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142255 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142256 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142257 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142258 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142259 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142260 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142261 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142262 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142263 - || || 5 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142264 - || || 5 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142265 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142266 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142267 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142268 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142269 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142270 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142271 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142272 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142273 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142274 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142275 - || || 8 de setembre de 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 142276 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142277 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142278 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142279 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142280 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142281 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142282 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142283 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142284 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142285 - || || 10 de setembre de 2002 || Needville || Needville
|-
| 142286 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142287 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142288 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142289 - || || 12 de setembre de 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 142290 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142291 - || || 12 de setembre de 2002 || Hoher List || E. W. Elst
|-
| 142292 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142293 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142294 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142295 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142296 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142297 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142298 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142299 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142300 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-|}

2